

Wydarzenia 

 Ptolemeusz I przejął kontrolę nad Syrią

Urodzili się 
 Antygon II Gonatas, król macedoński z dynastii Antygonidów
 Pyrrus, król Epiru

Zmarli 
 Antypater, wódz macedoński